La Bellière (Orne) – comune del dipartimento dell'Orne
La Bellière (Senna Marittima) – comune del dipartimento della Senna Marittima